Glisson ist der Familienname folgender Personen:

 Francis Glisson (um 1596–1677), englischer Anatom und Physiologe
 James T. Glisson (1927–2019), US-amerikanischer Schriftsteller